Piratininga kan syfta på följande:

 Piratininga, Brasilien, en ort och kommun i  São Paulo, Brasilien
 Piratininga (djur), ett släkte skalbaggar